

Geografia 

 Partido di Leandro N. Alem – nella provincia di Buenos Aires
 Leandro N. Alem – città della provincia di Buenos Aires
 Dipartimento di Leandro N. Alem – nella provincia di Misiones
 Leandro N. Alem – città della provincia di Misiones
 Leandro N. Alem – località della provincia di San Luis

 Além – villaggio

Persone
 Leandro N. Alem – politico argentino
 Raja'a Alem – scrittrice saudita